Things Change (1988), een film uit 1988
Things Change (ER), een aflevering van ER